Пётр Дорошенко: Дорошенко, Пётр Варфоломеевич (1882—1938) — протоиерей, священномученик, местночтимый святой Украинской Православной Церкви.
 Дорошенко, Пётр Дорофеевич (1627—1698) — гетман Правобережной Украины (1665—1676).
 Дорошенко, Пётр Емельянович (род. 1907) — советский партийный и государственный деятель.